Античное собрание — название музеев античности:
 в Берлине — Античное собрание;
 в Мюнхене — Государственное античное собрание

Типы музеев